Brahman bezeichnet:

 Brahman (Philosophie), zentraler Begriff der indischen Philosophie: die Weltseele
 Brahmane, ein Priester, Gelehrter, höchste indische Kaste
 Brahma, einer der hinduistischen Hauptgötter, neben Vishnu und Shiva
 Brahmana, indische Ritual- und Opfertexte

 Brahman (Zebu), eine Rasse des Zeburindes
 Brahman (Band), japanische Band 

Siehe auch:
 Brahmanen von Boston
 Braman
 Brahmann